Mislinja je geografski pojem, ki lahko pomeni:
 občina Mislinja z naseljem Mislinja
 reko Mislinja (reka)
 Mislinjsko dolino, predalpska dolina v SV Sloveniji
 Mislinjski graben, najdaljša pohorska globača